Грасса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монброн. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16158.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 115 км южнее Пуатье, в 21 км к востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 285 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 178 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 126 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 126 активных работали 111 человек (69 мужчин и 42 женщины), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 52 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век). Исторический памятник с 1993 года
 Православный Богородицкий монастырь в Думерак
  (XVIII век). Исторический памятник с 1993 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта